Ihmels ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ihmels (1888–1967), deutscher evangelisch-lutherischer Pastor, Theologe und Missionswissenschaftler
 Folkert Ihmels (1928–2019), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Autor
 Karl Ihmels (* 1941), deutscher Jurist und Politiker
 Ludwig Ihmels (1858–1933), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Landesbischof von Sachsen
 Tjark Ihmels (* 1967), deutscher Maler und Grafiker 
 Werner Ihmels (1926–1949), deutscher Theologiestudent